Die Leekes British Open 1996 fanden vom 1. bis 7. April 1996 in Cardiff in Wales statt. Austragungsort war die damalige Cardiff International Arena. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1995/96 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 80.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1995/96.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Jansher Khan, der den Titel erneut und damit zum fünften Mal in Folge gewann. Im Finale besiegte er Rodney Eyles mit 15:13, 15:8 und 15:10. Bei den Damen gewann Michelle Martin ihren vierten Titel in Folge. Sie setzte sie sich im Endspiel gegen Sarah Fitz-Gerald mit 1:9, 9:5, 9:1 und 9:7 durch.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Bei den Herren wurden die besten acht Spieler, bei den Damen die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1995/96
WSA Tour 1995/96
1996
Squashturnier in Cardiff